Aulacigaster är ett släkte av tvåvingar. Enligt Catalogue of Life ingår Aulacigaster i familjen Aulacigastridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen almsavflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tvåvingar
Aulacigaster